De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2000 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 9 juli 2000 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Groot-Brittannië